L-Serie steht für:
 L-Serie, japanische Raketenbaureihe, siehe Lambda (Rakete)

Automodelle:
 Ford L-Serie, Lkw-Modell
 Nissan L-Serie, Lkw-Modell, siehe Nissan Atleon
 Oldsmobile L-Serie, Automodell
 Saturn L-Serie, Automodell
 Subaru L-Serie, Automodell

Siehe auch:
 Chevrolet Serie L, Automodell
 L-Klasse (Begriffsklärung)